Peacham peut faire référence à :

 Peacham, town du Vermont
 Henry Peacham, deux écrivains anglais de la Renaissance